Pentecost (engl. für Pfingsten) steht für:
 Pentecost Cirque, Bergkessel im Viktorialand, Antarktika
 Pentecost-Insel, Vanuatu, Pazifischer Ozean
 Pentecost Island (Queensland), Australien
 Pentecost River, Fluss in Australien 
 Pentecost (Kurzfilm), irischer Kurzfilm aus dem Jahr 2011

Pentecost ist der Familienname folgender Personen:
 Claire Pentecost (* 1956), US-amerikanische Foto- und Installationskünstlerin 
 Hugh Pentecost (Pseudonym von Judson Philips; 1903–1989), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Pentecôte (Begriffsklärung)
 Pentekoste (Begriffsklärung)
 Pentecost III, EP der britischen Band Anathema aus dem Jahr 1995
 Pentecost University College in Accra, Ghana